Quin steht für:
 Quin, Ort im County Clare, Irland
 Quin Friary, Kloster in Quin
 Harley Quin, fiktive Figur von Agatha Christie, siehe Der seltsame Mister Quin

Quin ist der Familienname folgender Personen:

 Ann Quin (1936–1973), britische Schriftstellerin
 Carmelo Arden Quin (1913–2010), uruguayischer Künstler
 Glover Quin (* 1986), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Huston Quin (1876–1938), US-amerikanischer Politiker
 James Quin (1693–1766), englischer Schauspieler
 Joyce Quin, Baroness Quin (* 1944), britische Politikerin (Labour Party)
Michael Joseph Quin (1796–1843), englischer Reiseschriftsteller
 Percy Quin (1872–1932), US-amerikanischer Politiker
 Rebecca Quin (* 1987), irische Wrestlerin, siehe Becky Lynch
 Sara Kiersten Quin (* 1980), kanadische Musikerin, siehe Tegan and Sara
 Tegan Rain Quin (* 1980), kanadischer Musiker, siehe Tegan and Sara

Siehe auch:
 Quinn